Памятник революционеру Алиби Джангильдину — памятник казахскому революционеру, путешественнику и советскому государственному деятелю Алиби Джангильдину в городе Алма-Ата.

История Памятника 
Памятник Джангильдину был воздвигнут на площади возле железнодорожного вокзала Алматы — 1 в 1975 году.

Описание Памятника 
Скульптура выполнена в полный рост и вместе с постаментом насчитывает 11 метров. Постамент выполнен из гранита с вырезанным орнаментальным поясом. Джангильдин изображен в шинели, что подчеркивает его революционное прошлое. В правой руке революционера находятся карты с маршрутами его походов и путешествий.

Авторы проекта 
 Скульпторы — Т. Досмагамбетов, О. Прокопьева
 Архитектор — Ш. Валиханов, который получил в 1976 году премию КазССР за этот проект.

Литература 
1.	О Государственном списке памятников истории и культуры КазССР руспубликанского значения. 26 января 1982 г. Постановление СМ КазССР № 38.
2.	Свод памятников истории и культуры г. Алматы / Гл. редактор Б. Г. Аяган, 2006 г
3.	Современное историко-культурное наследие. Архитектурные памятники Алматы 1929—2000 гг.
4.	«О поручении проектирования памятника А. Жангильдину авторскому коллективу. 21 октября 1970 г. Постановление Алматинского горисполкома N 8418/344»

Ссылки 
1.	О Государственном списке памятников истории и культуры КазССР руспубликанского значения. 26 января 1982 г. Постановление СМ КазССР № 38.
2.	Свод памятников истории и культуры г. Алматы / Гл. редактор Б. Г. Аяган, 2006 г
3.	Современное историко-культурное наследие. Архитектурные памятники Алматы 1929—2000 гг.
4.	«О поручении проектирования памятника А. Жангильдину авторскому коллективу. 21 октября 1970 г. Постановление Алматинского горисполкома N 8418/344»
5.Джангильдин, Алиби Тогжанович
6. Памятники Алма-Аты

Джангильдину